Мемориал Ондрея Непелы 2016 года () — международное соревнование по фигурному катанию, проводимое Словацкой федерацией фигурного катания на арене Зимнего стадиона Ондрея Непелы в Братиславе с 28 сентября по 2 октября 2016 года. Это пятый этап серии Челленджер. Спортсмены выступали в следующих категориях: мужское, женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Это 24-й турнир, проводимый с 1993 года в память о чехословацком фигуристе (словаке) Ондрее Непеле (1951—1989), Олимпийского чемпиона 1972 года, трёхкратного чемпиона мира, пятикратного чемпиона Европы.

Результаты

Мужчины 

WD — фигуристы не завершили выступления.

Женщины 

WD — фигуристка не завершила выступления.

Парное катание

Танцы на льду 

WD — фигуристы не завершили выступления.

Примечания

Ссылки 
 Информация
 Результаты

2016 год в фигурном катании
Мемориал Ондрея Непелы
Фигурное катание в сезоне 2016/2017
Сентябрь 2016 года
Октябрь 2016 года
Спорт в Словакии в 2016 году